Лихи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лихи, Патрик (род. 1940) — американский политик, сенатор США от штата Вермонт, член Демократической партии, актёр.
Лихи, Роберт (род. 1946) — доктор психологии, профессор Йельского университета, писатель.
 Лихи, Томас — профессор факультета психологии университета штата Виргиния.
 См. также 
 Лехи (значения)